Kremsner ist der Familienname folgender Personen:
 Bettina Glatz-Kremsner (* 1962), österreichische Managerin
 Peter Gottfried Kremsner (* 1961), österreichischer Infektiologe und Tropenmediziner